Medingėnai  ist der Name folgender Orte

 Medingėnai (Rietavas), ein Ort in der Gemeinde Rietavas 
 Medingėnai (Plungė), ein Ort in der Gemeinde Plungė 
 Medingėnai (Kelmė), ein Ort in der Gemeinde Kelmė